Энел:
 Энел Россия — российская энергетическая компания.
 Энел, Чарльз Фрэнсис (; 22 мая 1866 года — 27 ноября 1949 года) — автор Американского Нового Мышления и бизнесмен.